Thomas White peut désigner :
 Plusieurs facteurs de clavecins de la famille White, actifs au  ;
 Thomas White, Maître de la corporation des tailleurs de Londres et lord-maire de Londres (1492 – ), fondateur de St John's College (Oxford) ;
Thomas White (1593-1676), prêtre et savant catholique anglais ;
 Thomas White, un pirate anglais ;
 Thomas White (1830-1888), un journaliste et un homme politique canadien ;
 Thomas H. White, fondateur américain de la "White Motor Company", avec ses trois fils, Windsor, Rollin Howard et Walter, à partir de 1859 et 1901...